Le tournoi de tennis de Floride est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1987 se dispute à Boca Raton du 16 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Helena Suková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Svetlana Cherneva et Larisa Savchenko.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Floride
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Floride
Tennis aux États-Unis en 1987
Compétition de tennis à Boca Raton
Tennis en février 1987